Bogd kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Hovd (ort), Övörchangaj, 
 Bogd (distrikt i Mongoliet, Övörchangaj), 
 Bogd (distrikt i Mongoliet, Bajanchongor), 

Robotskapade Mongolietförgreningar